Germania
 Trebnitz – frazione di Müncheberg, Brandeburgo
 Trebnitz – frazione di Teuchern, Sassonia-Anhalt

Polonia
 Trebnitz, oggi Trzebnica – città nel voivodato della Bassa Slesia

Repubblica Ceca
 Trebnitz, oggi Třebenice – città nella regione di Ústí nad Labem
 Trebnitz, oggi Třebenice – comune nella regione di Vysočina